Jeßnitz bezeichnet:
 Jeßnitz (Anhalt) im Landkreis Anhalt-Bitterfeld
 einen Ortsteil der Gemeinde Puschwitz im Landkreis Bautzen, siehe Jeßnitz (Puschwitz)
 eine Siedlung der Gemeinde Kubschütz im Landkreis Bautzen, siehe Jeßnitz (Kubschütz)
 den deutschen Namen von Jasienica in der Gemeinde Brody im heutigen Polen
 einen ehemaligen Flurnamen im Gebiet des Hechtviertels in Dresden
 einen Ortsteil der Gemeinde Großweitzschen, siehe Jeßnitz (Großweitzschen)
 eine Wüstung im Gebiet der Stadt Groitzsch
 Jessnitz (Fluss), einen Bach in der niederösterreichischen Eisenwurzen